Stuhr:
 Stuhr, commune d'Allemagne, située en Basse-Saxe
 Jerzy (Oskar) Stuhr
 Kevin Stuhr Ellegaard (* 1983), un footballeur professionnel danois
 Maciej Stuhr